Schendel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schendel (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Arthur van Schendel (1874–1946), niederländischer Schriftsteller
 Arthur van Schendel (Kunsthistoriker) (1910–1979), niederländischer Kunsthistoriker, Direktor des Rijksmuseums Amsterdam
 Dolores J. Schendel (* 1947), US-amerikanische Immunologin
 Georg Schendel (1885–1911), deutscher Flugpionier
 Gertrud-Marianne Schendel (* 1956), deutsche Praktische Theologin, Pastorin und Liederdichterin
 Heiko Schendel (* 1969), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Heinrich Schendel (1922–2012), deutscher SS-Offizier und verurteilter Kriegsverbrecher
 Mira Schendel (1919–1988), brasilianische Künstlerin der konkreten und skripturalen Kunst
 Otto Schendel (1888–1943), deutscher Illustrator, Werbe- und Comiczeichner
 Petrus van Schendel (1806–1870), belgischer Maler und Radierer
 Swantje Schendel (* 1988), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Thomas Schendel (* 1956), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Schendell